Dealu Mare se poate referi la:

Dealu Mare, Bacău
Dealu Mare, Botoșani
Dealu Mare, Cluj
Dealu Mare, Dâmbovița
Dealu Mare, Hunedoara
Dealu Mare, Maramureș
Dealu Mare, Mehedinți
Dealu Mare, Vaslui
Dealu Mare (Galicea), Vâlcea
Dealu Mare (Gușoeni), Vâlcea
Dealu Mare (Ionești), Vâlcea
 Situl de importanță comunitară Dealul Mare - Hârlău;
 Podgoria Dealu Mare, zonă viticolă.

Vezi și 
 Dealu (dezambiguizare)

Toponime românești